Necho is de benaming voor twee farao's van Egypte tijdens de 26e dynastie:

 Necho I (672 - 664 v.Chr.)
 Necho II (610 - 595 v.Chr.)